Джерард Дамиано (; 4 августа 1928, Нью-Йорк — 25 октября 2008, Форт Майерс, Флорида) — американский режиссёр порнофильмов. В 1972 он создал известный фильм «Глубокая глотка», в котором снялись Линда Лавлейс и Гарри Римс. Другие известные его фильмы включают «Дьявол в мисс Джонс» (1973) и классику садомазохизма — «История Джоанны» (1975). В 2009 году введён в Зал славы Legends of Erotica.

Фильмография 
{|
| width="33%" valign="top" |
 We All Go Down (1969)
 Teenie Tulip (1970)
 Marriage Manual (1970)
 Changes (1970; другое название: Sex U.S.A.)
 The Magical Ring" (1971) (probably reissued as Bottoms Up)
 Глубокая глотка (1972; под именем Jerry Gerard)
 Meatball (1972; под именем D. Furred)
 «Дьявол в мисс Джонс» (1973)
 Memories Within Miss Aggie (1974)
 Legacy of Satan (1974)
 Portrait (1974)
 «История Джоанны» (1975)
 Let My Puppets Come (1976)
 Joint Venture (1977; другое название: Erotic Olympics; The Sex Team)
 Odyssey (1977; другое название: Odyssey, the Ultimate Trip)
 Damiano’s People (1979)
 Fantasy (1979; другие названия: Fantasy Island; Fascination; That Prickly Feeling)
 For Richer, for Poorer (1979)
 Skin Flicks (1979; другое название: Midnight Blue)
 Beyond Your Wildest Dreams (1981)
 Never So Deep (1981)
 The Satisfiers of Alpha Blue (1981; alternative title: Alpha Blue)
 Consenting Adults (1982)
 Flesh & Fantasy'' (1983)
| width="33%" valign="top" |
<ol start=25>
Night Hunger (1983)
Return to Alpha Blue (1983)
Whose Fantasy Is It Anyway (1983; другое название: Gerard Damiano’s Private Fantasies)
Inside Everybody (1984; другое название: Gerard Damiano’s Private Fantasies 2: Inside Everybody)
Night Magic (1984)
Throat 12 Years After (1984)
Flesh and Fantasy (1985)
Forbidden Bodies (1986)
Cravings (1987)
Future Sodom (1987)
Lessons in Lust (1987)
Maximum Head (1987)
Slightly Used (1987)
Ultrasex (1987)
Candy’s Little Sister Sugar (1988)
Ruthless Women (1988)
Dirty Movies (1989)
Perils of Paula (1989)
Splendor in the Ass (1989; другое название: Sex Express)
Young Girls in Tight Jeans (1989)
Buco profondo (1991)
Just for the Hell of It (1991)
Manbait (1991; другое название: The Last Couple)
Manbait 2 (1991)
Eccitazione fatale (1992)
Le Professoresse di sessuologia applicata (1992)
Naked Goddess (1993)
Naked Goddess 2 (1994)
|}

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинорежиссёры США
Сценаристы США
Умершие от инсульта
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Порнорежиссёры США
Члены Зала славы Legends of Erotica